Sawinski steht für:
 Sawinski, eine Siedlung städtischen Typs in Nordwestrussland

Sawinski ist der Nachname folgender Personen:
 Alexander Alexandrowitsch Sawinski (1868–1931), russischer Diplomat
 Wassili Jewmenijewitsch Sawinski (1859–1937), russisch-sowjetischer Künstler